

Patronyme 

 Claude Brousseau, acteur et doubleur français ;
 François Brousseau, journaliste québécois ;
 Georges Brousseau (1859-1930), explorateur et administrateur colonial français ;
 Guy Brousseau (1933-), didacticien français ;
 Hervé Brousseau (1937-2017), auteur-compositeur-interprète québécois ;
 Jean Brousseau (1929-2020), acteur québécois ;
 Jean-Docile Brousseau (1825-1908), bibliothécaire, imprimeur, libraire et homme politique québécois ;
 Joseph Brousseau (1733-1797), architecte limousin ;
 Léger Brousseau (1826-1890), éditeur et imprimeur québécois ;
 Michel Brousseau, chef d'orchestre, directeur artistique et chef de chœur québécois ;
 Raymond Brousseau (1938-2021), réalisateur, scénariste et monteur québécois.

Homonymie de patronyme